OKN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Okondja (Gabon)
 okn – codice ISO 639-3 della lingua oki-no-erabu